Wacław Olszak je lahko:
 Wacław Olszak (akademik)
 Wacław Olszak (zdravnik)